Хелене Олафсен (, род. 21 февраля 1990) — норвежская сноубордистка, выступающая в сноубордкроссе и хафпайпе.

Олафсен впервые участвовала в международном соревновании 6 января 2006 года, когда стала 33-й на одном из этапов кубка Европы. Через месяц она стала второй на чемпионате мира среди юниоров 2006 в сноубордкроссе, а через год третьей на взрослом чемпионате 2007 в этой же дисциплине. В кубке мира она впервые стартовала 8 марта 2007 года, став восьмой, и завершила этот сезон с лучшим своим показателем в зачёте кубка мира по сноубордкроссу. Также, она стала чемпионкой среди юниорок 2007.

В следующем году Олафсен стала второй на юниорском чемпионате в дисциплине биг-эйр, а в сезоне 2008/09 выиграла чемпионат мира в сноубордкроссе и показала свой лучший результат в итоговом кубке мира.

Призовые места на этапах кубка мира

1-е место 
 Сноубордкросс
 1 февраля 2008, Лейсин, Швейцария
 17 марта 2007, Стоунхем, Канада

2-е место 
 Сноубордкросс
 28 февраля 2009, Сандей Ривер, США
 20 декабря 2008, Ароса, Швейцария

3-е место 
 Сноубордкросс
 13 февраля 2009, Сайприсс, Канада
 11 марта 2007, Лейк-Плэсид, США

Зачёт кубка мира

Общий зачёт 
 2006/07 — 25-е место (1920 очков)
 2007/08 — 10-е место (4160 очков)
 2008/09 — 9-е место (4202 очка)

Зачёт по сноубордкроссу 
 2006/07 — 4-е место (1920 очков)
 2007/08 — 5-е место (3570 очков)
 2008/09 — 6-е место (3670 очков)

Зачёт по хафпайпу 
 2007/08 — 28-е место (590 очков)
 2008/09 — 34-е место (532 очка)

Ссылки 
 

Сноубордисты Норвегии
Чемпионы мира по сноуборду
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года